Skalná (tot 1950: Vildštejn), een stadje in de Tsjechische regio Karlsbad
Kasteel Vildštejn, een kasteel in het Tsjechische stadje Skalná